Insane (Texas) - single van de band Texas
 Insane (album) - album van de band Syron Vanes
 Insane (videospel) - videospel uit 2000
 INSANE (software) - softwarepakket van LucasArts
 Insane (Gröna Lund) - rollercoaster in Zweden
 Insane (film) - Koreaanse film uit 2016